Kulk ist  eine Gewässer- und ein Ortsbezeichnung:
 Kulk (Gommern), See in der Stadt Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Kulk, Forsthaus im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kulka (Dźwierzuty), Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
 Kolk
 Nickelnkulk